Marker kan syfta på:

Markers kommun – en kommun i Østfold fylke i Norge
Marker (film) – en amerikansk actionfilm från 2008
Spelmark – ett föremål som används vid hasardspel 
Marker (sportutrustningstillverkare) – en tillverkare av bindningar till alpina skidor

Se även
Mark
Pollett
Markör